El Torneig de Doha 2014 també és conegut com a Qatar ExxonMobil Open 2014, una competició tennística masculina disputada sobre pista dura i que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 22a edició del torneig es va celebrar entre el 30 de desembre de 2013 i el 5 de gener del 2014 al Khalifa International Tennis Complex de Doha, Qatar.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014